Radot peut désigner :

Patronyme 

 Guillaume Radot (1911-1977), cinéaste français ;
 Olivier Radot (1958-), cinéaste français ;
 Famille Vallery-Radot.
Patronyme français